Chaparral Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chaparral Mountain (Humboldt County, Kalifornien)	
 Chaparral Mountain (Trinity County, Kalifornien)